Соревнования по лёгкой атлетике на летних Азиатских играх 2014 года проходят с 27 сентября по 3 октября.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Страны-участники 
В соревнованиях по лёгкой атлетике приняло участие 684 легкоатлета из 30 стран Азии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014